KTK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kanua (Papua Nuova Guinea)
 KTK – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Katekavia, Aeroporto di Krasnojarsk-Čeremšanka (Russia)
 ktk – codice ISO 639-3 della lingua kaniet
 KTK – emittente televisiva kazaka